Der Skisprung-Continental-Cup 2010/11 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus 44 Wettbewerben für Herren und 32 Wettbewerben für Damen, die zwischen dem 2. Juli 2010 und dem 12. März 2011 bei den Herren, bzw. zwischen dem 14. August 2010 und dem 10. März 2011 bei den Damen in Europa, Asien und Nordamerika veranstaltet wurden.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2010
 Skisprung-Weltcup 2010/11

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

2010/11
Wintersport-Continental-Cup 2010/11